

Рівер-Форест — місто, штат Індіана
 Рівер-Форест — селище, штат Іллінойс